

Codici 
 KLI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kotakoli (Repubblica Democratica del Congo)
 kli – codice ISO 639-3 della lingua kalumpang

Ebraismo
 Kli – termine ebraico cabalistico nella rappresentazione delle Sephirot (Albero della Vita)